Махеш Бупати и Леандер Паес су бранили титулу, али су изгубили у првом колу.

Алекс О’Брајен и Џаред Палмер су у финалу победили Пита Норвала и Кевина Улијета са  6:3, 6:4.

Носиоци 

  Махеш Бупати /  Леандер Паес (прво коло)
  Оливије Делетр /  Фабрис Санторо (полуфинале - предаја)

<li>  Мартин Дам /  Цирил Сук (четвртфинале)
<li>  Јевгениј Кафељников /  Данијел Вацек (четвртфинале)

Жреб

Жреб

Спољашње везе 
 "Жреб парова - Доха 1999."

Отворено првенство Катара у тенису 1999.
Отворено првенство Катара у тенису — мушки парови